Midtsundstad ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Midtsundstad (* 1999), norwegische Nordische Kombiniererin und Skispringerin
 Nora Midtsundstad (* 2002), norwegische Skispringerin und Nordische Kombiniererin